Völger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Völger (* 1961), deutscher Synchronsprecher
Gisela Völger (* 1937), deutsche Ethnologin
 Till Völger (* 1987), deutscher Synchronsprecher
 Werner Völger (1908–?), deutscher Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler
 Will Völger (1893–1968), deutscher evangelischer Theologe und Sozialethiker

Völger steht für: 

 eine andere Schreibweise für die Patrizierfamilie Volger in Hannover